Jean Rogissart (1894-1961), écrivain français ;
 Marie Rogissart (1841-1929), communarde française.